En chimie, la dissolution est le passage en solution d'un composé (soluté) dans un solvant ;
 En politique, la dissolution parlementaire est la faculté, pour une institution, de mettre fin avant son terme, au mandat d'une des chambres du parlement ; le droit de dissolution existe en France depuis 1875 ;
 La dissolution d'une association loi 1901.
 La dissolution des monastères est la confiscation des biens de l'Église par le roi d'Angleterre Henri VIII à partir de 1538.
 La dissolution d'une société en droit des affaires.
 La dissolution est une colle vulcanisante utilisée pour coller une rustine sur une chambre à air.
 En littérature :
 Dissolution, roman de la série « Royaumes oubliés » de Richard Lee Byers paru en 2002.
 Dissolution, roman policier de C.J. Sansom paru en 2003.